Meldgaardløbet 2021 var et dansk DCU licensløb. Det 139,8 km lange linjeløb blev kørt den 5. juni 2021 med start og mål ved Rødekro. Løbet blev arrangeret af Rødekro Cykle Club, og var det 14. eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021.

Der blev kørt seks omgange på en 23,3 km lang rundstrækning. Ruten var forholdsvis flad, men med cirka 5,5 km til mål, kom rytterne ind på Søstvej og ramte ”Hundeklem”-stigningen op gennem skoven. ”Hundeklem” stiger med cirka 4,2% over 1200 meter. På det stejleste stiger den cirka 10%.

Resultat

Hold og ryttere

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Rødekro